Richter (din germană:judecător) poate să însemne:

Patronime
Numele mai multor persoane (în ordine alfabetică):

 Adrian Ludwig Richter, pictor german;
 Adriaan Richter, jucător de rugbi sudafrican; 
 Albert Richter, ciclist german; 
 Burton Richter, fizician american, laureat al Premiului Nobel în 1976;
 Charles Francis Richter, seismolog american, inventator al scalei care îi poartă numele;
 Daniel Richter, sindicalist francez;
 Eugen Richter, om politic german;
 Flórián Richter, acrobat de circ
 Franz Xaver Richter, compozitor german;
 Gerhard Richter, pictor german;
 Hans Richter, artist dada, cineast și scriitor german;
 Hans Richter, șef de orchestră din Austro-Ungaria
 Hans Peter Richter, scriitor german;
 Hans Werner Richter, scriitor german, fondatorul Grupului 47;
 Hermann Richter, om de știință german;
Hieronymus Theodor Richter, chimist german;
 Jason James Richter, actor american;
 Johann Paul Friedrich Richter scriitor german cunoscut sub pseodonimul Jean Paul;
 Jean-Paul Richter, istoric de artă german, autor al lucrării The Literary Works of Leonardo da Vinci, Compiled and Edited from the Original Manuscripts;  
 Jeremias Benjamin Richter, chimist german, care a enunțat principiul stechiometriei;
 Karl Richter (1926 - 1981), organist, clavecinist și șef de orchestră german;
 Max Richter (n. 1966), compozitor german;
 Mike Richter, jucător american de hochei pe ghiață;
 Nico Richter (1915 - 1945), compozitor olandez;
 Paul Richter (1875 - 1950), compozitor și dirijor german din Transilvania;
 Ronald Richter, fizician austriac, specialist în fuziune nucleară;
 Simona Richter (n. 1972), judoka română
 Sviatoslav Richter (1915 - 1997), pianist rus.

Geofizică
 Scala Richter, cuantifică energia eliberată de un cutremur.

Toponime 
 Richter, este numele unui cartier din Montpellier și al unui stadion construit în acest oraș.

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale